Ранчо де ла Круз има више значења:

 Ранчо де ла Круз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо де ла Круз (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику